Il singolare del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thiago Alves che ha battuto in finale Carlos Berlocq 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (finale)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Juan-Pablo Brzezicki (semifinali)
 Marcos Daniel (semifinali)

 Brian Dabul (secondo turno)
 Júlio Silva (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (quarti di finale)
 Ramón Delgado (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2008